Sapho kan syfta på:

 Sapho (djur) – ett släkte av trollsländor
 Sapho (Gounod) - en opera i tre akter från 1851 av Charles Gounod
 Sapho (Massenet) – en opera i fem akter från 1897 av Jules Massenet

Se även
 Sapfo